Рафаел Надал је седми пут освојио турнир. У финалу је савладао Новака Ђоковића са 6:4, 6:3, 2:6, 7:5. Овом титулом Рафаел Надал је постао најуспешнији тенисер у појединачној конкуренцији на Отвореном првенству Француске, претходни рекорд је држао Бјерн Борг са шест титула. Такође, изједначио је рекорд Пита Сампраса у опен ери по броју титула у појединачној конкуренцији на неком гренд слем турниру.

Списак носилаца 
 

  Новак Ђоковић (финале)
 ''' Рафаел Надал (победник)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Давид Ферер (полуфинале)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Јанко Типсаревић (четврто коло) 
  Хуан Мартин Дел Потро (четвртфинале)
  Џон Изнер (друго коло)
  Жил Симон (треће коло)
  Николас Алмагро (четвртфинале)
  Хуан Монако (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (треће коло)
  Фелисијано Лопез (прво коло, повукао се због повреде)
  Александар Долгополов ''(прво коло)

<ol start=17>
 Ришар Гаске ''(четврто коло)
 Станислас Вавринка ''(четврто коло)
 Милош Раонић ''(треће коло)
 Марсел Гранољерс ''(четврто коло)
 Марин Чилић ''(треће коло)
 Андреас Сепи ''(четврто коло)
 Радек Штјепанек ''(прво коло)
 Филип Колшрајбер''(друго коло)
 Бернард Томић''(друго коло)
 Енди Родик ''(прво коло)
 Михаил Јужни ''(треће коло)
 Виктор Троицки''(друго коло)
 Жилијен Бенето ''(треће коло)
 Јирген Мелцер ''(прво коло)
 Кевин Андерсон ''(треће коло)
 Флоријан Мајер''(друго коло)

Жреб

Финале 
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Новак Ђоковић
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=5
| RD1-score1-4=7<sup>8
| RD1-score1-5=6
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Жо-Вилфрид Цонга
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=7
| RD1-score2-4=6<sup>6
| RD1-score2-5=1

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Роџер Федерер
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6<sup>4
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5=6
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Хуан Мартин дел Потро
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7<sup>7
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4=0
| RD1-score4-5=3

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Давид Ферер
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6<sup>3
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=6
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Енди Мари
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=7<sup>7
| RD1-score6-3=3
| RD1-score6-4=2
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=12
| RD1-team7= Николас Алмагро
| RD1-score7-1=6<sup>4
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=3
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Рафаел Надал
| RD1-score8-1=7<sup>7
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Новак Ђоковић
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Роџер Федерер 
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=3
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3=6
| RD2-team3= Давид Ферер
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3=1
| RD2-score3-4=
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Рафаел Надал
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4=
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Новак Ђоковић
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=5
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Рафаел Надал
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=2
| RD3-score2-4=7
| RD3-score2-5=
}}

 Горња половина 
 Група 1 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Н. Ђоковић
|RD1-score01-1=7<sup>7
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= П. Стараче
|RD1-score02-1=6<sup>3
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Б. Кавчич
|RD1-score03-1=7<sup>7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6<sup>4
|RD1-score03-4=6
|RD1-seed04=-{WC}-
|RD1-team04= Л. Хјуит
|RD1-score04-1=6<sup>2
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=7<sup>7
|RD1-score04-4=3

|RD1-seed05=-{Q}-
|RD1-team05= Ф. Крајиновић
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=0
|RD1-seed06=-{Q}-
|RD1-team06= Н. Девилде
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=-{Q}-
|RD1-team07= М. Берер
|RD1-score07-1=6<sup>5
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=6
|RD1-seed08=30
|RD1-team08= Ј. Мелцер
|RD1-score08-1=7<sup>7
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=2
|RD1-score08-4=2
|RD1-score08-5=3

|RD1-seed09=22
|RD1-team09= А. Сепи
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=7<sup>7
|RD1-score09-3=7
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=6<sup>5
|RD1-score10-3=5

|RD1-seed11=
|RD1-team11={{nowrap| M. Кукушкин}}
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=7<sup>7
|RD1-score11-3=5
|RD1-score11-4=2
|RD1-score11-5=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Е. Гулбис
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=6<sup>4
|RD1-score12-3=7
|RD1-score12-4=6
|RD1-score12-5=4

|RD1-seed13=-{Q}-
|RD1-team13= И. Сејслинг
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=5
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=4
|RD1-score13-5=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Ж. Милер
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=7
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=6
|RD1-score14-5=8

|RD1-seed15=
|RD1-team15= С. Дарсис
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=6<sup>4
|RD1-seed16=14
|RD1-team16= Ф. Вердаско
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=7<sup>7

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Н. Ђоковић
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Б. Кавчич
|RD2-score02-1=0
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=4

|RD2-seed03=-{Q}-
|RD2-team03= Н. Девилде
|RD2-score03-1=7<sup>7
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=-{Q}-
|RD2-team04= М. Берер
|RD2-score04-1=6<sup>5
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=2

|RD2-seed05=22
|RD2-team05= А. Сепи
|RD2-score05-1=6<sup>5
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=2
|RD2-score05-4=6
|RD2-score05-5=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=7<sup>7
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=6
|RD2-score06-4=1
|RD2-score06-5=2

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Ж. Милер
|RD2-score07-1=7<sup>7
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=2
|RD2-score07-4=2
|RD2-seed08=14
|RD2-team08= Ф. Вердаско
|RD2-score08-1=6<sup>5
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Н. Ђоковић
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02= Н. Девилде
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=22
|RD3-team03= А. Сепи
|RD3-score03-1=7
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=6
|RD3-score03-4=4
|RD3-score03-5=6
|RD3-seed04=14
|RD3-team04= Ф. Вердаско
|RD3-score04-1=5
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=3
|RD3-score04-4=6
|RD3-score04-5=2

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= Н. Ђоковић
|RD4-score01-1=4
|RD4-score01-2=6<sup>5
|RD4-score01-3=6
|RD4-score01-4=7
|RD4-score01-5=6
|RD4-seed02=22
|RD4-team02= А. Сепи
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=7<sup>7
|RD4-score02-3=3
|RD4-score02-4=5
|RD4-score02-5=3
}}

 Група 2 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

|RD1-seed01=11
|RD1-team01= Ж. Симон
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=7
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Р. Харисон
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=5
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Г. Малис
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=6<sup>1
|RD1-score03-3=6<sup>5
|RD1-seed04=-{WC}-
|RD1-team04= Б. Бејкер
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7<sup>7
|RD1-score04-3=7<sup>7

|RD1-seed05=
|RD1-team05= П. Андухар
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=1
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= В. Ханеску
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=3
|RD1-score06-5=1

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Ф. Чипола
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=2

|RD1-seed08=18
|RD1-team08=
|RD1-score16-1=1
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=6

|RD2-seed01=11
|RD2-team01= Ж. Симон|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6<sup>4
|RD2-score01-4=1
|RD2-score01-5=6

|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= Б. Бејкер
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=7<sup>7
|RD2-score02-4=6
|RD2-score02-5=0

|RD2-seed03=
|RD2-team03= П. Андухар
|RD2-score03-1=6<sup>3
|RD2-score03-2=7<sup>7
|RD2-score03-3=2
|RD2-score03-4=1
|RD2-seed04=18
|RD2-team04={{nowrap| С. Вавринка}}
|RD2-score04-1=7<sup>7
|RD2-score04-2=6<sup>4
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=6

|RD2-seed05=28
|RD2-team05= В. Троицки
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=3
|RD2-score05-5=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Ф. Фоњини
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=4
|RD2-score06-4=6
|RD2-score06-5=8

|RD2-seed07=
|RD2-team07= С-М. Штебе
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=2
|RD2-score07-4=1
|RD2-seed08=5
|RD2-team08=|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6

|RD3-seed01=11
|RD3-team01= Ж. Симон
|RD3-score01-1=5
|RD3-score01-2=7<sup>7
|RD3-score01-3=7<sup>7
|RD3-score01-4=3
|RD3-score01-5=2
|RD3-seed02=18
|RD3-team02={{nowrap| С. Вавринка}}
|RD3-score02-1=7
|RD3-score02-2=6<sup>5
|RD3-score02-3=6<sup>3
|RD3-score02-4=6
|RD3-score02-5=6

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Ф. Фоњини
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=4
|RD3-seed04=5
|RD3-team04=

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
|RD1=прво коло
|RD2=друго коло
|RD3=треће коло
|RD4=четврто коло

|RD1-seed01=6
|RD1-team01= Д. Ферер
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Л. Лацко
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Б. Пер
|RD1-score03-1=7<sup>7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6<sup>5
|RD1-score03-4=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= А. Рамос
|RD1-score04-1=6<sup>3
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=7<sup>7
|RD1-score04-4=3

|RD1-seed05=
|RD1-team05= И. Додиг
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=1
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Р. Хасе
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Џ. Блејк
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=27
|RD1-team08= М. Јужни
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=20
|RD1-team09= М. Гранољерс
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=3
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=6
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Ж. Соуза
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=3
|RD1-score10-4=4

|RD1-seed11=
|RD1-team11= М. Џазири
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=7
|RD1-score11-3=7<sup>9
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Ф. Печнер
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=5
|RD1-score12-3=6<sup>7

|RD1-seed13=WC
|RD1-team13= П-А. Матје
|RD1-score13-1=2
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=6
|RD1-score13-5=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Б. Пхау
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=4
|RD1-score14-4=3
|RD1-score14-5=0

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=4
|RD1-seed16=10
|RD1-team16= Џ. Изнер
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= Д. Ферер
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Б. Пер
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=2

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Р. Хасе
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=6<sup>5
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=27
|RD2-team04= М. Јужни
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=7<sup>7
|RD2-score04-3='''6

|RD2-seed05=20
|RD2-team05={{nowrap| М. Гранољерс}}
|RD2-score05-1=7<sup>7
|RD2-score05-2=3
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=3
|RD2-score05-5=7
|RD2-seed06=
|RD2-team06= М. Џазири 
|RD2-score06-1=6<sup>1
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=1
|RD2-score06-4=6
|RD2-score06-5=5

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07=|RD2-score07-1=6<sup>2
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=6
|RD2-score07-4=3
|RD2-score07-5=18
|RD2-seed08=10
|RD2-team08= Џ. Изнер
|RD2-score08-1=7<sup>7
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=4
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=16

|RD3-seed01=6
|RD3-team01= Д. Ферер
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=27
|RD3-team02= М. Јужни
|RD3-score02-1=0
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=20
|RD3-team03=

Група 6 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
|RD1=прво коло
|RD2=друго коло
|RD3=треће коло
|RD4=четврто коло

|RD1-seed01=16
|RD1-team01= А. Долгополов
|RD1-score01-1=7<sup>7
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=6<sup>4
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=3
|RD1-seed02=
|RD1-team02= С. Стаховски
|RD1-score02-1=6<sup>4
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=7<sup>7
|RD1-score02-4=3
|RD1-score02-5=6

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Ф. Воландри
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=4
|RD1-score03-4=4
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= Т. Хас 
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=0
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Д. Јанг
|RD1-score05-1=6<sup>3
|RD1-score05-2=1
|RD1-score05-3=1
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Г. Димитров
|RD1-score06-1=7<sup>7
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= Ј. Цоп
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6<sup>4
|RD1-seed08=17
|RD1-team08= Р. Гаске
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=7<sup>7

|RD1-seed09=25
|RD1-team09= Б. Томић
|RD1-score09-1=7<sup>7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=6<sup>5
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=3

|RD1-seed11=
|RD1-team11= С. Хиралдо
|RD1-score11-1=5
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=7<sup>7
|RD1-seed12=
|RD1-team12= А. Фаља
|RD1-score12-1=7
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=4
|RD1-score12-4=6<sup>4

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Ј. Нијеминен
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=
|RD1-team14= И. Андрејев
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=1<sup>r

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Т. Ито
|RD1-score15-1=1
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=0
|RD1-seed16=4
|RD1-team16= Е. Мари
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=
|RD2-team01=
|RD2-score01-1=2
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=2
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02= Т. Хас
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=6

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Г. Димитров
|RD2-score03-1=7
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=2
|RD2-score03-4=3
|RD2-seed04=17
|RD2-team04= Р. Гаске
|RD2-score04-1=5
|RD2-score04-2=7
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=6

|RD2-seed05=25
|RD2-team05= Б. Томић
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=1
|RD2-score05-3=3
|RD2-seed06=
|RD2-team06= С. Хиралдо
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=6

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Ј. Нијеминен
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=1
|RD2-score07-4=2
|RD2-seed08=4
|RD2-team08= Е. Мари
|RD2-score08-1=1
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6

|RD3-seed01=Q
|RD3-team01= Т. Хас
|RD3-score01-1=7<sup>7
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=0
|RD3-score01-4=0
|RD3-seed02=17
|RD3-team02=

Група 7 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
|RD1=прво коло
|RD2=друго коло
|RD3=треће коло
|RD4=четврто коло

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= Ј. Типсаревић
|RD1-score01-1=2
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=7<sup>7
|RD1-score01-4=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= С. Квери
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=6<sup>3
|RD1-score02-4=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Ж. Шарди 
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6<sup>3
|RD1-score03-4=3
|RD1-score03-5=11
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Лу Ј. 
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=7<sup>7
|RD1-score04-4=6
|RD1-score04-5=9

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Д. Турсунов 
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Г. Соеда 
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3=4

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= М. Зверев
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=7<sup>7
|RD1-score07-3=4
|RD1-score07-4=4
|RD1-seed08=29
|RD1-team08= Ж. Бенето 
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6<sup>3
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=6

|RD1-seed09=24
|RD1-team09=|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=7<sup>7
|RD1-seed10=
|RD1-team10= М. Ебден 
|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=6<sup>4

|RD1-seed11=
|RD1-team11= О. Рохус 
|RD1-score11-1=3
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=4
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Л. Мајер 
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Х. И. Чела 
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=1
|RD1-seed14=
|RD1-team14= М. Багдатис 
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= П. Лоренци 
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=4
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= Н. Алмагро
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= Ј. Типсаревић
|RD2-score01-1=7<sup>7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Ж. Шарди
|RD2-score02-1=6<sup>4
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=5

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Д. Турсунов
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=29
|RD2-team04= Ж. Бенето
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=24
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=6<sup>5
|RD2-score05-2=6<sup>4
|RD2-score05-3=5
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Л. Мајер 
|RD2-score06-1=7<sup>7
|RD2-score06-2=7<sup>7
|RD2-score06-3=7

|RD2-seed07=
|RD2-team07= М. Багдатис 
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=5
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= Н. Алмагро
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3='''7

|RD3-seed01=8
|RD3-team01=

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб

Отворено првенство Француске у тенису 2012.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно